Долина бабочек:
 Долина бабочек (Родос) — одна из самых известных достопримечательностей острова Родос, расположенная в муниципалитете Петалудес.
 Долина бабочек (Хайнань) — парк на острове Хайнань около бухты Ялунвань в Китае. Одна из основных достопримечательностей острова.